

Australie 
 en Nouvelle-Galles du Sud, Glendale.

Canada 
 Glendale.

États-Unis 
 dans l'Arizona, Glendale ;
 en Californie, Glendale ;
 au Colorado, Glendale ;
 dans l'Illinois, Glendale Heights ;
 dans le Kentucky, Glendale ;
 dans le Nevada, Glendale ;
 dans le Missouri, Glendale ;
 dans l'Ohio, Glendale ;
 dans l'Oregon, Glendale ;
 dans la ville de New York, Glendale un quartier de l'arrondissement de Queens ;
 dans le Rhode Island, Glendale
 dans l'Utah :
 Glendale est une ville du comté de Kane ;
 Glendale est une ville voisine de Salt Lake City
 dans le Wisconsin :
 dans le comté de Milwaukee, Glendale
 dans le comté de Monroe, Glendale

On peut également retrouver le nom Glendale sous des graphies différentes :
 dans le Maryland, Glenn Dale
 en Virginie-Occidentale, Glen Dale

Nouvelle-Zélande 
 Glendale ; est une banlieue de Lower Hutt dans l'Île du Sud.

Royaume-Uni 
 en Écosse, Glendale ;
 en Angleterre, Glendale ;
 au Zimbabwe, Glendale.

Voir aussi 
 La bataille de Glendale